Rangnick ist der Familienname folgender Personen: 

 Joachim Rangnick (* 1947), deutscher Graphiker und Schriftsteller 
 Ralf Rangnick (* 1958), deutscher Fußballtrainer